Los 19º Premios de la Crítica de la ACCU (Asociación de Críticos de Cine del Uruguay) distinguieron a las mejores películas estrenadas en Uruguay en el período de diciembre de 2016 a noviembre de 2017. La ceremonia tuvo lugar el 12 de diciembre de 2017 en el Centro Cultural de España, Montevideo. Las nominaciones fueron anunciadas el 3 de diciembre. La ceremonia fue conducida por Christian Font y Camila Cibils. Fueron concedidos reconocimientos a la trayectoria al cineasta Álvaro Buela a propósito de los 20 años de su ópera prima Una forma de bailar, y al crítico Yamandú Marichal. Se recordó a la crítica Marita Navarro (1932-2017). En las premiaciones al cine uruguayo, se destacó Ojos de madera con un total de 8 reconocimientos.

Novedades 
En esta edición, el ICAU (Dirección de Cine y Audiovisual Nacional) otorgó un reconocimiento adicional a la obra elegida como Mejor Película en la votación de la crítica.

Ganadores y nominados 
Estos son los nominados de los Premios ACCU 2017. Los vencedores encabezan cada lista.

Premios especiales

Reconocimientos a la trayectoria 
 Álvaro Buela
 Yamandú Marichal

Premios del Público 
 La vieja (ficción)
 El molino quemado (documental)

Premio de la Sociedad de Cinematografía del Uruguay 
 Arauco Hernández – Ojos de madera (ficción)
 Marcelo Rabuñal y Arauco Hernández – Mirando al cielo (documental)

Premio ICAU 
 Ojos de madera

Referencias